Symons peut désigner :
 Arthur Symons, écrivain britannique ;
 Bill Symons, ancien joueur de football canadien ;
 Elmer Symons, pilote de moto sud-africain ;
 Fernand Symons, architecte belge ;
 George James Symons ( - ), un météorologue britannique fervent défenseur de la pluviométrie ;
 Julian Symons (1912-1994), essayiste, biographe et auteur britannique de roman policier ;
 Mark Symons, peintre anglais ;
 Scott Symons (1933-2009), auteur canadien-anglais ;
 Thomas Symons (1929-2021), écrivain canadien ;
 William Penn Symons, officier colonial britannique.

Homonymie de patronyme